Pieni Huuhtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Huuhtisaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 
 Pieni Huuhtisaari (ö i S:t Michel, lat 61,78, long 27,46), Södra Savolax, 
 Pieni Huuhtisaari (ö i S:t Michel, lat 61,61, long 27,73), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar